О́йо-де-Мансана́рес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Занимает площадь 45,18 км². Население — 7600 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
 Hoyo de Manzanares: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Ficha municipal 
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Series estadísticas del municipio
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Nomenclátor Oficial y Callejero 

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида